Hanafin ist der Familienname folgender Personen:

Desmond Hanafin (* 1930), irischer Senator
John Hanafin (* 1960), irischer Senator
Mary Hanafin (* 1959), irische Politikerin, Abgeordnete und Ministerin